In A Hurry
 Signifie en français : à la hâte ou en étant pressé.
 Est une boisson alcoolisé sous forme de shooter. Ses deux principaux -et seuls- ingrédients sont la Vodka et le Peach Schnapps.
 Deux théories sur l'apparition du nom de ce shooter existent.

1. La première stipulerait que ce nom viendrait en fait d'un groupe de musique. En effet, les membres du groupe de rock In A Hurry auraient décidés de donner leur nom à leur boisson préféré qui auparavant s'appelait simplement un Vodka-Peach Schnapps.

2. La deuxième théorie, plus plausible, est que le In A Hurry est un dérivé du sex on the beach. Effectivement, les ingrédients du sex on the beach sont: Vodka, Peach Schnapps et différents jus. Comme on est à la hâte (In A Hurry), on ne prend guère le temps de mettre ces jus de fruits. Le tout se sert -et se boit- alors plus rapidement et est parfait lorsque l'on est pressés.